Fine and Mellow () — сорок третий студийный альбом американской джазовой певицы Эллы Фицджеральд, записанный в 1974 году и выпущенный на лейбле Pablo Records в 1979. У альбома также есть подзаголовок — «Ella Fitzgerald Jams» (), запись представляет собой своеобразный возврат к истокам, когда певица принимала участие в джем-сейшнах и выступала в рамках концертов «Jazz at the Philharmonic» в 1940-е и 1950-е годы.

На 22-й церемонии «Грэмми» пластинка принесла Фицджеральд победу в номинации «Лучший джазовый вокальный альбом».

Список композиций

Участники записи 
 Элла Фицджеральд — вокал.
 Гарри Эдисон, Кларк Терри — труба.
 Зут Симс, Эдди Дэвис — саксофон.
 Джо Пасс — гитара.
 Томми Флэнаган — фортепиано.
 Рэй Браун — контрабас.
 Луи Беллсон — барабаны.

Примечания 

Альбомы Эллы Фицджеральд
Альбомы на английском языке
Альбомы Pablo Records